La saison 2010-2011 de l'AEL Larissa débute le août 2010. Elle se termine le avril 2011 avec la fin du championnat de Super League Ellada lors de la . Cependant, une phase finale de championnat a lieu, dite de « Play-off » avec 6 matches.

Événements 
 L'AEL va reprendre les matches amicaux l'été pour préparer la nouvelle saison. Le premier rendez-vous est celui du stage en Italie à Piacenza, pour se préparer et rencontrer quelques équipes locales, ainsi que comme l'année précédente, un match avec le Dynamo Kiev.

Staff 
 Jiern Andersen.

L'effectif de la saison

Les transferts

Gardiens de but

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants

Les rencontres de la saison

Super League Ellada /Ελλάδα

Classement 

Source : Super League 
Règles de classement : 1. points ; 2. différence de buts ; 3. buts marqués ; 4. différence de buts particulière ; 5. classement du fair-play.

Résultats 

Source : Championnat de Grèce de football

Résultats par journée 

|}

Coupe de Grèce 

  Tour
Ethnikós Le Pirée - AEL Larissa 0-1, but:Simic ()
 1/8 Finale
AEL Larissa - AEK Athènes - ,

Notes et références 
  Site officiel du club
  Résultats de Coupe de Grèce
  Site officiel du championnat de Grèce

Larissa
Saison de l'AEL Larissa